Pluton kan syfta på:

 Pluton – ett militärt förband
 Pluton (mytologi) – en grekisk-romersk gud
 Pluton (geologi) – ett begrepp inom geologin
 Pluton Svea – en vit makt-musikgrupp
 Pluton B i Vietnam – en amerikansk tv-serie som spelades in 1987-1990

Geografi

Antarktis 

 Pluton (ö),

Rumänien 

 Pluton (ort), Neamț, Comuna Pipirig,

Se även 
 Pluto (olika betydelser)